Blondelle (bier)
 Siebe Blondelle, Belgisch voetballer
 Thomas Blondelle, Belgisch operazanger